Челем има више значења:

 Челем (Прогресо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Челем (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику